Manuel Alfonso Andrade Oropeza (né le  à Gómez Palacio) est un catcheur (lutteur professionnel) mexicain. Il travaille actuellement à la All Elite Wrestling, sous le nom d'Andrade El Idolo.

Il est aussi connu pour son travail à la , sous le nom dAndrade "Cien" Almas et Andrade.

Il est connu pour son parcours au sein de la , où il a remporté une fois le titre intercontinental, et du  sous le nom de La Sombra.

En 2018, il remporta le championnat de la NXT au sein de la WWE sous le nom de Andrade "Cien" Almas. Zelina Vega est sa manageuse.

Carrière

Consejo Mundial de Lucha Libre (2007-2015) 

Le , La Sombra a ajouté le NWA World Welterweight Championship à sa collection quand il a vaincu Hajime Ohara pour remporter le titre; sa victoire fait de lui le plus jeune lutteur à détenir le championnat, qu'il a gagné à l'âge de . En 2008 La Sombra a été occupé à défendre les deux titres avec succès. Le , La Sombra est devenu triple champion comme il a fait équipe avec Volador Jr. pour vaincre Averno et Mephisto pour remporter les CMLL World Tag Team Championship. La Sombra était seulement un triple champion pour un peu plus de deux semaines, jusqu'au , quand Sangre Azteca, Black Warrior, et Dragón Rojo Jr., collectivement connu sous le nom de Poder Mexica ("Mexican Power") battent La Sombra, Volador Jr., et Sagrado pour remporter les Mexican National Trios Championship. Le  La Sombra perd le NWA World Welterweight Championship contre Mephisto.

Le , lui, Máscara Dorada et La Máscara battent La Ola Amarilla (Hiroshi Tanahashi, Okumura et Taichi) et remportent les CMLL World Trios Championship.

Le , il bat Mephisto et remporte le NWA World Historic Welterweight Championship. Le , lui, Máscara Dorada et La Máscara perdent les CMLL World Trios Championship contre Los Hijos del Averno (Averno, Ephesto et Mephisto). Il intègre durant début septembre le tournoi annuel des champions de la CMLL, le , où après avoir battu les Mexican National Trios Champions Ángel de Oro et Diamante dans ses deux premiers matchs, il bat le NWA World Historic Light Heavyweight Champion Rey Bucanero dans la finale du Block A et se qualifie pour la finale du tournoi. Le , il bat Averno et devient le .

Lors de , il bat Tama Tonga pour remporter .

Los Ingobernables (2014–2015) 
Le mois suivant, il forme un nouveau partenariat avec Rush. Maintenant appelé les deux hommes les plus détestés de l'histoire récente de la CMLL, les deux sont devenus efficacement rudos , mais ils ont refusé de se reconnaître en tant que tel, et à la place se ils se font appeler . Les deux ont finalement été rejoints par La Máscara, qui a adopté leur attitude de , et ensemble ils forment un groupe initialement appelé , avant d' être rebaptisé . Le , il bat Volador Jr. avec l'aide de Rush et La Máscara pour remporter le NWA World Historic Welterweight Championship dans un match où son NWA World Historic Middleweight Championship était également en jeu. Lors de , il perd le NWA World Historic Welterweight Championship contre Volador Jr..

Le , il remporte le .

Le , lui et Tetsuya Naitō perdent contre Negro Casas et Shocker et ne remportent pas les CMLL World Tag Team Championship.

Le , il perd le NWA World Historic Middleweight Championship contre Último Guerrero, ce qui met fin à son règne de deux ans et demi. Lors de , il perd son  contre Atlantis et doit par conséquent enlever son masque et révéler son véritable nom.

New Japan Pro Wrestling (2010-2015) 
Lors du premier tour de la , il bat Yoshi-Hashi. Lors du second tour, il perd contre Hirooki Goto et est éliminé du tournoi.

En , il prend part à la tournée Fantastica Mania 2013. Au cours de la deuxième journée de la tournée, il perd contre Shinsuke Nakamura et ne remporte pas le IWGP Intercontinental Championship. Au cours de la troisième et dernière journée, il bat Dragón Rojo Jr. et remporte le NWA World Historic Middleweight Championship. Le , il bat Shinsuke Nakamura dans un match revanche à Mexico pour remporter le IWGP Intercontinental Championship, devenant ainsi le premier Mexicain à détenir ce titre. Lors de , il perd le titre contre Shinsuke Nakamura.

World Wrestling Entertainment (2015-2021)

NXT (2015-2018) 
Le , il signe un contrat avec la WWE et rejoint le WWE Performance Center, avant de pouvoir lutter au sein de la division école NXT. Il apprend dans un premier temps l'anglais et doit s'adapter au style de catch américain, différent de la lucha libre pratiquée au Mexique.

Lors de NXT Takeover: The End, il fait ses débuts à NXT en battant Tye Dillinger.
Le  à NXT, il perd un Fatal Four Way Elimination match qui comprenait Tye Dillinger, Roderick Strong et Bobby Roode au profit de ce dernier et n'affrontera pas Shinsuke Nakamura pour le NXT Championship. Le  à NXT, il bat Oney Lorcan. Lors de NXT Takeover: Orlando, il perd contre Aleister Black. Le  à NXT, il perd contre Kassius Ohno. Le  à NXT, il bat No Way José. À la fin du match, sa nouvelle manageuse Zelina Vega annonce qu'il doit devenir la nouvelle star de la NXT, et que si Johnny Gargano cherche un adversaire pour NXT Takeover: Brooklyn III, il l'affrontera. Lors de NXT Takeover: Brooklyn III, il bat Johnny Gargano. Le  à NXT, il bat Cesar Bononi. Le  à NXT, il bat à nouveau Johnny Gargano. Le  à NXT, il bat Roderick Strong. Le  à NXT, il attaque Drew McIntyre en lui portant son Hammerlock DDT avant de célébrer avec le NXT Championship de ce dernier.

NXT Champion (2017-2018) 

Lors de NXT Takeover: WarGames, il bat Drew McIntyre et devient pour la première fois de sa carrière Champion de la NXT. Le  à NXT, il bat Fabian Aichner. Lors de NXT Takeover: Philadelphia, il défendra son titre contre Johnny Gargano. Le  à NXT, il vient confronter Johnny Gargano en lui montrant son titre puis attaque ce dernier qui prendra le dessus en lui portant un Slingshot DDT avant de célébrer avec le titre. Lors de NXT TakeOver: Philadelphia, il bat Johnny Gargano et conserve son titre, lors du match, il reçut l'aide de Zelina Vega. Il participe au Royal Rumble 2018 en faisant son entrée à la  place, élimine Kofi Kingston mais se fait éliminer par Randy Orton. Le  à NXT, il bat Johnny Gargano et conserve son titre de la NXT à la suite d'une intervention en sa faveur de Tommaso Ciampa. Le  à NXT, il attaque Raul Mendoza lors de son entrée avant de s'adresser à Aleister Black lui disant de se montrer la semaine prochaine afin de lui faire payer son manque de respect. Le  à NXT, il attaque violemment Aleister Black sur le parking et le traîne jusqu'au ring où il le frappe avec une chaise. Lors de NXT Takeover: New Orleans, il perd le NXT Championship contre Aleister Black.

SmackDown Live (2018-2019) 
Le  lors du Superstar Shake-Up, Zelina Vega et lui sont transférés à SmackDown Live. Le  à SmackDown Live, il fait ses débuts en tant que Heel en battant Jake Constantino. 

Le  à Extreme Rules, il remporte sa première victoire en pay-per-view en battant Sin Cara. Le  lors du pré-show à SummerSlam, Zelina Vega et lui battent Lana et Rusev. 

Le  à SmackDown Live, pour une raison inconnue (sûrement parce que c'est trop long pour Vince McMahon), il raccourcit son nom de ring, se faisant désormais appeler Andrade. Le même soir, il bat Rey Mysterio.

Le  à Super ShowDown, il ne remporte pas le titre Intercontinental de la WWE, battu par Finn Bálor revêtu en «Demon King».

Draft à Raw et champion des États-Unis de la WWE(2019-2020) 
Le  à Raw,  lors du Draft, Zelina Vega et lui sont annoncés être transférés au show rouge par Stephanie McMahon. Dans la même soirée, il bat Ali. Le  lors d'un live event de Raw au Madison Square Garden, il devient le nouveau Champion Des États-Unis de la WWE en battant Rey Mysterio, remportant le titre pour la première fois de sa carrière et son premier titre dans le roster principal.

Le  lors du pré-show au Royal Rumble, il conserve son titre en battant Humberto Carrillo. Le lendemain, il est annoncé être suspendu par la WWE, pour une durée de 30 jours, pour violation de la politique de bien-être. Le même soir à Raw, il perd par disqualification face à Humberto Carrillo, à la suite d'une intervention de Zelina Vega. Après le match, le jeune Mexicain lui porte un Hammerlock DDT à l'extérieur du ring sur le sol en béton. 

Le  à Raw, il effectue son retour, mais Angel Garza et lui perdent face à Humberto Carrillo et Rey Mysterio. Le  à Elimination Chamber, il conserve son titre en battant Humberto Carrillo.  

Le  à Raw, il perd face à Apollo Crews, ne conservant pas son titre. Le  lors du pré-show à Backlash, il ne remporte pas le titre des États-Unis de la WWE, battu par Apollo Crews.

Alliance avec Angel Garza et rivalité avec les Street Profits (2020) 
Le  à SummerSlam, Angel Garza et lui ne remportent pas les titres par équipe de Raw, battus par les Street Profits.

Le  à Clash of Champions, ils ne remportent pas les titres par équipe de Raw, battus par les Street Profits.

Départ (2021) 
Le , la WWE annonce avoir résilié son contrat, à la suite de sa requête.

All Elite Wrestling (2021-...) 
Le  2021 à Dynamite, il est présenté par Vickie Guerrero et fait une apparition surprise à la All Elite Wrestling sous le nom de Andrade El Idolo, signant également officiellement avec la compagnie. Le  à Dynamite - Road Roger, il effectue son premier match en battant Matt Sydal.

Le  à Full Gear, Malakai Black et lui perdent face à Cody Rhodes et PAC.

Le  à Dynamite, Matt Hardy lui cède 51% de la Hardy Family Office et le nomme président de son clan, qui devient Andrade Hardy Family Office (AHFO). Le  à Revolution, Isiah Kassidy, Matt Hardy et lui perdent face à Sammy Guevara, Darby Allin et Sting dans un 6-Man Tornado Tag Team Match.

Caractéristiques au catch 

 Prises de finition
Brillante Driver / Sombra Driver (Single Arm Powerbomb)
La Sombra (Hammerlock Legsweep DDT)

 Prises de signature
 Running double knee (sur un adversaire assis dans un coin du ring)
 Corkscrew Plancha
 Huracánrana
 Moonsault
 Moonsault Plancha
 Springboard Plancha
 Tiger Feint Kick
Powerbomb (depuis la troisième corde)

 Managers
 Zelina Vega
 Vickie Guerrero
 Chavo Guerrero Jr

 Équipes et Clans
 Ola Lagunera (2008-2009)
 Super Sky Team (2009-2010)
 La Generacion Dorada (2010-2013)
 Los Indeseables (2014)
 Los Ingobernables (2014-2016)
 Andrade et Angel Garza (2019-2020)

  Surnoms
"Cien"
 "CMLL no Prince"
 "El Centinela del Espacio"
"El Ídolo"

 Thèmes Musicaux

Palmarès 

Consejo Mundial de Lucha Libre
 1 fois CMLL World Tag Team Championship avec Volador Jr.
 1 fois CMLL World Trios Championship avec Máscara Dorada et La Máscara
 1 fois Mexican National Trios Championship avec El Sagrado et Volador Jr.
 1 fois NWA World Welterweight Championship
 1 fois NWA World Historic Middleweight Championship
 2 fois NWA World Historic Welterweight Championship
 CMLL Universal Championship (2011)
 La Copa Junior (2012)
 Cuadrangular de Parejas (2014) avec Omar Brunetti
 Reyes del Aire (2013, 2015)
 Torneo Gran Alternativa (2007) avec Místico
 Torneo Nacional de Parejas Increibles (2013) avec Volador Jr.
 Torneo Corona (2008) avec Metalik

 Lucha Libre Azteca
 1 fois LLA Azteca Championship

 New Japan Pro Wrestling
 1 fois IWGP Intercontinental Championship

World Wrestling Entertainment
 1 fois Champion de la NXT
 1 fois Champion des États-Unis de la WWE

Résultats des matchs à enjeu ()

Vie privée 
Il a été en couple avec Charlotte Flair pendant 2 ans, avec laquelle il s'était fiancé. Le , Charlotte Flair et lui  se séparent.

En février 2022, Charlotte annonce qu'ils sont toujours ensemble. En mai 2022, ils se marient au Mexique, le pays natal d'Andrade.

Jeux vidéo 
 WWE 2K19
WWE 2K20
 2K Battlegrounds

Récompenses des magazines

Références

Liens externes 

Naissance en novembre 1989
Catcheur mexicain
Catcheur du Consejo Mundial de Lucha Libre
Catcheur de la New Japan Pro-Wrestling
Naissance à Gómez Palacio
Catcheur masqué
Catcheur de la World Wrestling Entertainment